

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zabłocie-Kolonia – wieś w woj. lubelskim w pow. bialskim, w gminie Kodeń
 Zabłocie-Kolonia – część wsi Zabłocie w woj. łódzkim w pow. łaskim, w gminie Widawa